Bram Vermeulen (artiest) (1946-2004), Nederlands zanger, componist en cabaretier.
Bram Vermeulen (journalist) (1974), Nederlands journalist.